Небхепетра Ментухотеп II (2056/2046—2005/1995 годы до н. э.) — фараон Египта из XI династии, основатель Среднего царства.

Биография 
Небхепетра Ментухотеп II был сыном Иниотефа III и второстепенной царицы Ях. Считается, что он правил как минимум 39 лет.

В 2050 или 2040 году до н. э. Ментухотеп одержал решающую победу над своим соперником из Гераклеополя Мерикара. О самой битве мало что известно, но многие египтологи считают наследием этого боя 60 немумифицированных тел, найденных в Дейр-эль-Бахри. Вскоре умер и сам Мерикара, и Ментухотеп вновь объединил страну, впервые со времён VI династии.

При Ментухотепе введён культ синкретического бога солнца — Амона-Ра, который был призван консолидировать население Верхнего и Нижнего Египта. Известно, что Ментухотеп возглавлял вторжение в Нубию, контроль над которой был потерян в течение Первого переходного периода.

Ментухотеп похоронен в погребальном храме в Дейр-эль-Бахри близ Фив. Царица Нового царства Хатшепсут, создавшая рядом свой грандиозный храм Джесер-Джесеру, реставрировала гробницу предшественника и использовала элементы архитектуры его комплекса при постройке зодчим Сенмутом своего.

Генеалогическое древо

Памятники 
При Ментухотепе возводилось множество памятников, из числа которых до наших дней некоторые сохранились, например, погребальное святилище в Абидосе, найденное в 2014 году. Остальные памятники также расположены преимущественно в Верхнем Египте (Абидос, Асуан, Тод, Гебелейн, Армант, Эль-Каб, Карнак и Дендера).

Ментухотеп II упоминается в литературном произведении «Беседы первосвященника Амона Хонсуемхеба с призраком» периода Рамессидов (XIII—XII века до н. э.).

 Галерея

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XI династии
Правители Африки XXI века до н. э.